Gran Piemonte 2015 var den 99. udgave af cykelløbet Gran Piemonte. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 2. oktober 2015. Løbet blev vundet af Jan Bakelants fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jesper Hansen kørte for 
Chris Anker Sørensen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2015
UCI Europe Tour 2015